Tupik (Khakàssia), localitat de la república de Khakàssia, a Rússia
 Tupik (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia